Са́ндрик — (, ,  — доска) — архитектурный элемент, небольшой профилированный карниз, горизонтальная «полочка» над наличником оконного или дверного проёма. Утилитарная функция сандрика заключается в отводе дождевой воды от проёма; зрительная — в подчёркивании горизонтальных членений фасада. Чередующиеся простенки и проёмы с наличниками и сандриками создают определённый ритм, усиливающий тектонические свойства композиции фасада здания. Аналогичную роль играют гурты и вертикальные пилястры. В архитектуре Древней Греции такой элемент называли гипертиром (ύπέρ — сверх, над и θύρα — дверной щит). В композиции контрналичника сандрик может располагаться как в верхней, так и в нижней части. Его опирают на кронштейны, а вверху дополняют фронтоном, по сторонам — пилястрами или колонками.

В классической архитектуре горизонтальные перекрытия проёмов трактуют в качестве антаблемента, поэтому сандрик может иметь собственный архитрав, фриз и карниз. Архитрав обычно профилируют, фриз может дополняться орнаментом, как и волютообразные кронштейны, а карниз в форме симы дополняться лучковым или треугольным фронтоном.

Близкие формы: бриз-солей (солнцезащитный козырёк), бровка, парасоль (в архитектуре — зонтичный купол). Каноническую форму имеет сандрик в композиции брамантова окна в Палаццо Канчеллерия в Риме. Более сложную — в вариациях палладиева окна и серлиане. В интерьерах сандрики тесно связаны с оформлением пространства в том или ином художественном стиле.

Галерея

Примечания 

Архитектурные элементы
Окно
Дверь